Eisingen (Baden)
 Eisingen (Beieren)